Битва при Эльбистане — сражение 15 апреля 1277 года между армией мамлюков Бейбарса и монголами государства Хулагуидов и их союзниками. Место сражения локализируется в современной провинции Эльбистан (Турция) .

Предшествующие события 
В 1277 году мамлюкский султан Бейбарс с войском не менее 10000 совершил поход из Сирии на территорию вассального монголам Румского султаната. У Эльбистана он встретил монгольское войско, монголов было меньше, но они пополнили своё войско союзниками — грузинами и сельджуками Рума.

Силы сторон

Ход битвы 
Монголы начали сражение первыми и атаковали мамлюкскую тяжёлую кавалерию. Также монголы атаковали левое крыло мамлюкской армии, где находились иррегулярные войска из бедуинов, и разбили его. Были даже убиты султанские знаменосцы. Мамлюкам удалось перегруппировать свои силы и организовать контратаку. Бейбарс лично возглавил контратаку против правого фланга монголов, кроме того, он приказал войскам из Хамы усилить левый фланг мамлюков. Сосредоточив численно превосходящие силы, мамлюки нанесли поражение монголам.

Монголы вместо отступления спешились и продолжали сражаться. Часть монголов смогли отступить и заняли позиции на холмах. Будучи окружены, они вновь спешились и сражались до смерти.

По-видимому, обе стороны ожидали помощи от сельджукской армии Перванэ Му’ин ад-Дина Сулеймана (англ.), которая находилась недалеко от места сражения. Однако Перванэ не вмешивался в ход сражения, а затем отступил к Токату, при этом многие сельджукские воины были взяты в плен мамлюками, в том числе сын Перванэ, другие перешли к ним добровольно. Было также взято в плен значительное число монголов, некоторые из которых затем поступили на мамлюкскую службу, двое из них — Кибчак (Сайф ад-Дин Кибчак) и Салар (Сайф ад-Дин Салар) — стали одними из наиболее влиятельных эмиров Мамлюкского султаната.

Итоги

Примечания 

Сражения по алфавиту
Государство Хулагуидов
Сражения Мамлюкского султаната Египта
Сражения 1277 года